Луковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Панкрушихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Луковка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1025 человек, в том числе 494 мужчины и 531 женщина.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Панкрушихинского района
Сельские поселения Алтайского края